Mau kan avse:

 Mao Zedong (1893–1976), en marxist-leninistisk teoretiker, politiker och revolutionär
 August Mau (1840–1909), en tysk arkeolog
 Edvard Mau (1808–1885), en dansk präst och författare
 Egyptisk mau – en raskatt

Indien 
Mau (Madhya Pradesh), Bhind, 
Maunath Bhanjan, 
Mau (distrikt), Uttar Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar